

Contagious Orgasm () — noise-проект японского музыканта и продюсера Хироси Хасимото, основателя noise-лейбла SSSM.

Стилистически проект близок к dark-ambient, также его часто относят к noise-ambient. Первая запись — 'Impregnate' — вышла в 1987 году.
За время существования проекта его саунд эволюционировал от резкого и тёмного нойза до мягкого, околоэмбиентного звучания.

Дискография

См. также 
 Дарк-эмбиент
 Нойз

Ссылки 
 официальный сайт

Музыканты Японии
Индастриал-группы Японии
Музыкальные коллективы в стиле нойз
Музыкальные коллективы в стиле джапанойз
Группы в стиле дарк-эмбиент
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году